

Cinema e televisione 
 In Your Dreams – serie televisiva australiana
 In Your Dreams – film del 1997 diretto da Simon Cellan Jones 
 In Your Dreams – film del 2008 diretto da Gary Sinyor 
 In Your Dreams! – film del 2016 diretto da Petr Oukropec
 In Your Dreams – film del 2018 diretto da Tam Wai-Ching

Letteratura 
 In Your Dreams – romanzo di Tom Holt del 2004

Musica 
 In Your Dreams – extended play dei Say Anything (gruppo musicale) del 2001
 In Your Dreams – album di Leon Russell del 2008
 In Your Dreams – album di Stevie Nicks del 2011